Jemiltschyne (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Schytomyr und war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons Jemiltschyne mit etwa 6500 Einwohnern (2019).

Die Ortschaft wurde 1585 erstmals schriftlich erwähnt und erhielt 1957 den Status einer Siedlung städtischen Typs. Bis zum 15. August 1944 trug der Ort den ukrainischen Namen Emiltschyno (Емільчино).

Geographie 
Jemiltschyne liegt am Ubort, einem Nebenfluss des Prypjat 64 km westlich von Korosten und 122 km nordwestlich vom Oblastzentrum Schytomyr. Durch die Ortschaft verläuft die Territorialstraße T-06-05.

Verwaltungsgliederung 
Am 29. März 2017 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Jemiltschyne (/Jemiltschynska selyschtschna hromada), zu dieser zählten noch die 60 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer, bis dahin bildete sie zusammen mit den Dörfern Horbowe, Sdorowez und Rudenka die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Jemiltschyne (Ємільчинська селищна рада/Jemiltschynska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Jemiltschyne.

Am 12. Juni 2020 kamen noch die 11 Dörfer Boljarka, Lissowe, Mykolajiwka, Omeluscha, Ossowa, Polonytschewe, Rohiwka, Rudnja-Iwaniwska, Rudnja-Mykolajiwka, Spaske, Tscherwonodwirka und Welyka Zwilja zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist der Ort ein Teil des Rajons Swjahel.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Jemiltschyne Teil der Gemeinde:

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Schytomyr
Ersterwähnung 1585
Rajon Swjahel